Перейру:

 Перейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.
 Перейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Перейру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. Составная часть мезорегиона Жагуариби.
 Перейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.

См. также 
 Перейра
 Перейро